Комратов — фамилия. Возможно, происходит от молдавского города Комрат.

Известные носители 
 Комратов, Владимир Николаевич (род. 1934) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР (1984).
 Комратов, Ратмир Алимханович (род. 1951) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, контр-адмирал.
 Комратов, Алимхан — председатель горисполкома города Джамбул, ныне Тараз (май 1957 — январь 1965)